«Та́йная доктри́на, си́нтез нау́ки, рели́гии и филосо́фии» () — главное сочинение Елены Петровны Блаватской в трёх томах. Первоначально книга была издана в двух томах в 1888 году, третий том был опубликован после смерти писательницы в 1897 году. Основу «Тайной доктрины» составляют стансы, переведённые из сокровенной «» с комментариями и пояснениями автора. Также в книге подробно рассматривается фундаментальная символика, используемая великими религиями и мифологиями мира. В первом томе речь идёт об образовании Вселенной. Второй том рассматривает происхождение и эволюцию человека.
Третий том содержит истории некоторых известных оккультистов.

Перевод на русский язык с английского оригинала выполнен Еленой Рерих (первая половина 1930-х годов). Французские теософы издают «Сжатую версию „Тайной доктрины“ Е. П. Блаватской».

Свидетельства теософов о написании и публикации

Первоначальный замысел 
А. Н. Сенкевич писал, что Блаватская однажды охарактеризовала свою первую книгу как «произведение неудовлетворительное, сбивчиво и неясно написанное». Махатма Кут Хуми в одном из писем А. П. Синнетту заметил, что «Разоблачённую Изиду» следовало бы переписать заново:
«Разве вы не видите, что всё, что вы находите в „Изиде“, чуть обрисовано, едва набросано — ничего завершённого или полностью раскрытого. Ладно, время настало, но где работники для такой огромной задачи?»
У. К. Джадж в письме из Парижа весной 1884 года сообщил, что он помогает Блаватской в работе над её новой книгой, которая будет называться «Тайная доктрина» и о издании которой уже объявлено в журнале «Теософ».
В 1884 году руководители Теософского Общества определили, что новая книга будет издана «в двадцати частях, приблизительно по семьдесят семь страниц каждая», однако в январе 1885 года «по указанию Учителя Е. П. Б. планы были изменены».

Свидетельства очевидцев 
Д-р Вильгельм Хюббе-Шлейден рассказал о работе Е. П. Б. в Вюрцбурге. Он говорит, что когда посетил её в октябре 1885 года… при ней было всего несколько книг, не больше полудюжины… Он видел, как она записывает предложения, будто списывая их с чего-то, что находится перед ней, но невидимого для других… Он обнаружил в её рукописях много исправлений и пометок, синим карандашом, сделанных знакомым ему почерком К. X..
«Я видел множество поправок и примечаний синим карандашом, сделанных хорошо известным почерком Учителя К. X. в её рукописи и в книгах, которые лежали на письменном столе. Я принципиально отметил это утром, до того, как она начала работать. Я спал на кушетке в её рабочей комнате после того, как она ушла к себе, и кушетка стояла всего лишь в нескольких шагах от письменного стола. Я хорошо помню своё удивление тем утром, когда обнаружил великое множество страниц полного формата, исписанных от руки синим карандашом. Они лежали на столе напротив того места, на котором писала она сама. Я не знаю, каким образом попали туда эти страницы. Но я не видел их до того, как заснул, и никто во плоти не входил ночью в эту комнату, ибо сплю я чутко».

Констанция Вахтмейстер вспоминала, как однажды, войдя в кабинет Е. П. Б., она обнаружила, что весь пол усыпан листами забракованной рукописи. Она поинтересовалась причиной этого беспорядка, и Е. П. Б. ответила:
«Я уже двенадцать раз пыталась написать эту страницу правильно, но каждый раз Учитель говорил, что это неверно. Думаю, я сойду с ума от такого количества вариантов, однако оставьте меня в покое, я не могу прерваться, пока не решу эту задачу, даже если мне придется работать всю ночь напролёт».
Час спустя Е. П. Б. сообщила, что, наконец, эта страница к её великому удовлетворению была закончена.
К. Вахтмейстер вспоминала, что иногда ранним утром она видела на письменном столе Е. П. Б. лист бумаги, исписанный красными чернилами незнакомым ей почерком. На её вопрос о значении этих таинственных записок Е. П. Б. ответила, что они определяют её работу на текущий день.

Вахтмейстер пишет в своих мемуарах, что в процессе работы над книгой Блаватская находилась «в непосредственном контакте с конкретными восточными адептами»:
«Мне посчастливилось присутствовать при её рождении, читать рукописи и быть свидетельницей того оккультного пути, по которому она получала информацию».

Свидетельство автора 
В письме Г. С. Олкотту из Вюрцбурга Блаватская сообщила, что «сейчас она абсолютно одна со своим креслом, чернильницей и немногими книгами» (в отличие от ситуации с «Изидой», когда ей помогал Олкотт), но, несмотря на это, она за четыре часа написала раздел объёмом в сорок страниц, не заглядывая ни в одну из книг, а «просто слушая».

В письмах Синнетту она рассказывала:
«Каждое утро появляется новое место и новое событие. Я снова веду двойную жизнь. Учитель находит, что мне слишком трудно смотреть на астральный свет в работе над моей „Тайной доктриной“, находясь в сознании, и поэтому уже примерно две недели я наблюдаю всё, что мне нужно, как бы во сне. Я вижу огромные, длинные рулоны бумаги, на которых всё написано, и потом восстанавливаю это по памяти…»

Я очень занята «Тайной доктриной». То, что было в Нью-Йорке, повторяется несравненно яснее и лучше!… Такие передо мною картины, панорамы, сцены, допотопные драмы!… Ещё никогда лучше не слышала и не видела.

Блаватская рассказывала Констанции Вахтмейстер, что если ей надо было справиться и получить сведения из какой-нибудь книги, она «концентрировала свой ум, чтобы создать астральную копию» той книги, откуда можно было взять всё, что ей было нужно.

Соавторство 
Соавторство «Тайной доктрины» было разъяснено в письмах от махатм Мориа и Кут Хуми д-ру Хюббе-Шлейдену, полученных им в Германии в начале января 1886 года. Копии этих писем Е. П. Б. послала У. К. Джаджу в Америку для будущего использования. В 1926 году они были опубликованы в «Письмах Учителей Мудрости» (№ 69, 70).
«„Тайная Доктрина“ по выходе в свет будет представлять собою труд трёх авторов: М., Упасики и покорнейшего слуги доктора». Подпись: К. Х. «Если это может быть в какой-то степени полезным и поможет д-ру Хюббе-Шлейдену, — хотя я в этом сомневаюсь, — я, нижеподписавшийся смиренный факир, удостоверяю, что „Тайная Доктрина“ продиктована Упасике отчасти мною и отчасти моим Братом К. Х.». Подпись: М.
В 1888 году махатма Кут Хуми писал Олкотту:
«Я также обратил внимание на ваши мысли о „Тайной Доктрине“. Будьте уверены, что то, что она не снабдила примечаниями из научных и других трудов, мы дали и внушили ей. Каждая ошибка или ошибочное представление, исправленные и объяснённые ею из сочинений других теософов, были исправлены мною или по моему поручению. Это более ценный труд, чем его предшественник, это — конспект оккультных истин, который сделает его источником информации и наставлений для серьёзно изучающих его в течение длительного времени в будущем».

Публикация 

Большую помощь Е. П. Б. в подготовке её рукописи к публикации оказали д-р Арчибальд Кейтли и его родственник . Б. Кейтли вспоминал, как они, внимательно прочитав всю рукопись — кипу около метра высотой, — исправили английский и пунктуацию там, где это было совершенно необходимо, и затем, после длительных консультаций, «предстали перед автором».
«…Мы изложили перед ней свой план, который был подсказан нам характером самого предмета, а именно — сделать труд четырёхтомным, при этом первые два тома должны были подразделяться на три части: 1) стансы и комментарии к ним; 2) символизм; 3) наука. Далее, вместо того чтобы сделать первый том, как она намеревалась, историей некоторых великих оккультистов, мы посоветовали ей последовать естественному порядку изложения, и начать с эволюции космоса, от неё перейти к эволюции человека, а затем, в третьем томе, заняться исторической частью, разобрав жизнь великих оккультистов, и наконец, рассказать о практическом оккультизме в четвёртом томе… Этот план мы изложили перед Блаватской, и она его должным образом утвердила».

Силами энергичных помощников Е. П. Б. была создана Теософская издательская компания, взявшая в свои руки издание нового теософского журнала «Люцифер», и затем осуществившая издание «Тайной доктрины».
Первый том «Тайной доктрины» (ТД) вышел в свет в Лондоне 1 ноября 1888 года, второй — 28 декабря того же года.

Блаватская полагала, что «родительский ствол» всех без исключения религий и философских систем содержит в себе «великую Истину», которая «до настоящего времени» была скрыта, искажена или просто игнорировалась. После выхода из печати первого тома она написала в своём журнале, что «Тайная доктрина», книга, в которой изложено всё, что может быть передано человечеству в «текущем столетии», представляет собой попытку расчистить часть общего фундамента всех — великих и малых религий и философских систем. «Было признано необходимым взорвать весь огромный пласт окаменевших предрассудков и заблуждений, скрывающих ныне единое основание (а) всех великих мировых религий, (б) малых сект и (в) теософии в её современном изложении — как бы глубоко ни оказалась скрытой от нас великая Истина по причине нашей собственной ограниченности и несовершенства наших познаний».

В апреле 1891 года Е. П. Б. писала, что ранее было обещано издать третий и даже четвёртый тома «Тайной доктрины», и что третий том уже почти полностью готов. В конце того же (последнего для неё) апреля Е. П. Б. в статье «Мои книги» написала:
«…В случае с „Тайной доктриной“ около полудюжины теософов работали над редактированием, помогая организовать материал, исправить несовершенный английский и подготовить книгу к печати. Но ни один из них, с первого до последнего, никогда не станет претендовать на фундаментальную доктрину, философские заключения и учения. Ничего этого я не изобрела, а только провозгласила, как была научена; или, цитируя в „Тайной доктрине“ Монтеня (ТД1, стр. 46): „Я лишь составил букет из лучших восточных цветов и не привнёс от себя ничего, кроме ниточки, связывающей их“. Сможет ли хоть кто-то из моих помощников сказать, что я не заплатила полной цены за ниточку?»

Основные идеи книги

Три фундаментальных принципа 
Элвин Кун в главе VIII своей работы описал три основных положения, или три фундаментальных принципа, «Тайной Доктрины»:

1) Вездесущий, Вечный, Бесконечный и Неизменный Принцип, о котором никакие рассуждения невозможны — он выше человеческого понимания — Единая Абсолютная Реальность, Бесконечная Причина, Непостижимый, Беспристрастный Инициатор и Бескорний Корень всего — чистая Бытийность — Сат. В оккультизме это выражается двумя аспектами: Абсолютным Пространством и Абсолютным Движением, представляющим необусловленное сознание. Д-р Кун пишет, что здесь Блаватская вводит концепцию силы, осуществляющей связь между духом и материей. Эта энергия, под названием «фохат», представляет собой «мост», благодаря которому «идеи», существующие в Божественном Интеллекте запечатлеваются в космической субстанции как «Законы Природы».

2) Второй принцип констатирует абсолютную универсальность закона периодичности, отмечаемой и описываемой физической наукой во всех областях природы. Благодаря этой периодической активности пространство представляет собой «арену бесчисленных вселенных, беспрестанно проявляющихся и исчезающих».

3) Идентичность и фундаментальное единство всех индивидуальных душ со вселенской Сверхдушой, микрокосма с макрокосмом. История индивидуальной, или персонифицированной, души, таким образом, неизбежно копирует жизнь вселенной, представляя собой паломничество через материальные и духовные миры согласно законам кармы и перевоплощения. Отсюда вытекает необходимость «погружения в материю» до самых низких и наиболее инертных форм и обратного восхождения к бестелесному состоянию.

Таким образом, по мнению д-ра Куна, эти три основных принципа выражают соответственно Бытийность, Становление и Бытие извечного Того (That), каковое и есть Жизнь.

Универсальная формула космической эволюции 
Блаватская утверждает, что намеченная в стансах история космической эволюции — это абстрактная формула, применимая с соответствующими изменениями ко всей эволюции, будь то эволюция Земли, эволюция цепи планет, в которую входит наша Земля, эволюция Солнечной системы, к которой эта цепь относится, и так далее. Семь стансов I тома представляют семь членов этой абстрактной формулы. В изложении д-ра Куна:

Станс I описывает состояние Абсолюта во время пралайи, или «Ночи Брахмы».

Станс II продолжает описание «спящей» вселенной, однако, с учётом признаков пробуждения.

Станс III описывает завершающие вибрации «седьмой вечности», которые вызывают «трепет бесконечного пространства», озвучивая новый манвантарический рассвет.

Станс IV описывает изначальную Сущность, пробуждённую к деятельности. Она порождается (или эманирует из него) Единым (всеобщим гомогенным субстратом). Затем эта Сущность проецирует из себя Пару (или расщепляется надвое), Отца-Мать, и уже они, взаимодействуя между собой, производят «Сынов», или «Лучи», которые, благодаря обладанию словом силы, становятся «Воинством Гласа» (законами природы), строителями миров вселенной.

Станс V подробно изображает процесс творения, которым управляют различные «Семеричные иерархии», «Дыхания» и «Сыны». Согласно эзотерической доктрине, чтобы стать полностью божественным, духовный интеллект должен пройти через человеческую стадию, и не обязательно на нашей Земле.

Станс VI описывает следующие стадии дифференциации жизненного принципа в его начальных формах. Физическое тело человека — всего лишь один из семи элементов его существа, и планета, аналогично, представляет собой только внешнюю оболочку своего существа, своё плотное тело.
 
Станс VII прослеживает нисхождение жизни до появления человека.

Некоторые «космогенезисные» выводы 
Блаватская пишет, что «всё во Вселенной, во всех её царствах, сознательно, то есть, наделено сознанием соответствующего вида и плана восприятия. Нам, людям, надлежит помнить, что если мы не видим признаков сознания в нашем понимании, скажем, у камней, то это ещё не даёт нам права говорить об отсутствии у них сознания». Нет так называемой «мёртвой» или «слепой» материи, как нет и «слепого» или «бессознательного» закона. Подобным понятиям нет места в оккультной философии. Последняя никогда не останавливается на поверхностных видимостях, и ноуменальные сущности для неё более реальны, нежели их объектные соответствия.

Автор утверждает, что Вселенная создаётся и направляется изнутри наружу. Как вверху, так и внизу, как на небе, так и на земле, и человек, микрокосм и миниатюрная копия макрокосма, есть живое свидетельство этому вселенскому закону и образу его действий. Мы видим, что каждое внешнее движение, действие или жест, будь то волевое или механическое, органическое или умственное, производится и предваряется внутренним чувством, или эмоцией, волей или желанием, мыслью или умом. Как никакое внешнее движение или изменение во внешнем теле нормального человека невозможно без внутреннего импульса, данного через одну из трёх названных функций, так и во внешней, или проявленной, вселенной. «Весь Космос управляется, контролируется и одушевляется почти бесконечными рядами иерархий сознательных Существ, каждая из которых имеет собственное предназначение и которые — назовём ли мы их тем или иным именем, будь то Дхиан-Чоханы или ангелы, — суть „вестники“ лишь в том смысле, что они являются исполнителями законов Кармы и Космоса». Они бесконечно разнятся степенями своего сознания и интеллекта, и называть их чистыми духами без, какой бы то ни было, земной примеси, «которая становится добычей времени», — значит лишь потворствовать поэтическим фантазиям. Ибо каждое из этих Существ либо было человеком в предыдущих манвантарах, либо готовится стать им, если не в текущей, то в следующей манвантаре. Это либо совершенные люди, либо люди в зачаточном состоянии, и в своих более высоких и менее материальных сферах они морально отличаются от земных людей лишь тем, что лишены чувства личности и человеческой эмоциональной природы — двух чисто земных особенностей.

Новые положения в антропогенезе 
Блаватская пишет, что в связи с эволюцией человека Тайная Доктрина выдвигает три новых положения, полностью расходящихся как с современной наукой, так и с существующими религиозными догмами. Это: (а) одновременная эволюция семи человеческих групп в семи различных частях нашей планеты; (b) рождение астрального тела перед физическим, причём первое служит моделью для второго; (с) предшествование в этом цикле, обозначаемом термином «Круг», человека всем млекопитающим, в том числе антропоидам. Кун писал, что, по утверждению Блаватской, человек, во-первых, предшествовал животным, относящимся к млекопитающим, поэтому они не его предки, и во-вторых, человек не произошёл от какого-то, подобного обезьяне, предка; напротив, обезьяны — потомки древнего человека.

Автор книги пишет, что, прежде чем приступать к изложению антропогенеза доисторических рас, следует прийти к соглашению относительно названий материков, на которых «рождались, жили и умирали четыре великих расы, предшествовавшие нашей адамической расе». У них было много архаических и эзотерических названий, которые меняются в соответствии с языком народа, упоминающего их в своих писаниях и летописях.
Первый материк, вернее, первую твердь, где божественными прародителями была развита первая раса, предлагается называть:

1) Несокрушимая священная страна.
Данное название основано на том утверждении, что эта «Несокрушимая священная страна» никогда не разделяла судьбу остальных материков, ибо она единственная, которой суждено существовать от начала до конца манвантары на протяжении каждого круга.

2) Гиперборея.
Так автор предлагает называть второй материк, страну, которая простиралась в южном и западном направлениях от северного полюса, чтобы породить вторую расу, и которая ныне известна как Северная Азия.

3) Лемурия.
Такое название автор предлагает для третьего материка. Материк этот включал в себя некоторые области нынешней Африки, но в основном этот гигантский континент, простиравшийся от Индийского океана до Австралии, теперь целиком погрузился под воды Тихого океана.

4) Атлантида.
Так автор называет четвёртый материк. «Он был бы первой исторической страной, если бы на предания древних обращалось больше внимания, чем до сих пор». Знаменитый остров с этим названием, упоминаемый Платоном, был лишь остатком этого обширного материка.

5) Европа.
Блаватская пишет, что пятым материком была Америка, но так как она расположена в противоположном полушарии, то индоарийские оккультисты обычно называют пятым почти современные ей Европу и Малую Азию. Если бы их учение следовало геологическому и географическому порядку появления материков, то эту классификацию пришлось бы изменить. Но так как последовательность материков рассматривается в порядке эволюции рас, от первой до пятой, нашей арийской коренной расы, то Европу следует считать пятым большим материком.

Д-р Кун писал, что, согласно эзотерической доктрине, божественный дух, или монада, не может использовать материальную форму в качестве своего проводника без связующих функций принципа, который мог бы «стоять между ними и, в конечном счете, объединить их». Этим принципом является манас. Как фохат служит макрокосмическим посредником между духом и материей, так и манас выполняет аналогичные функции для микрокосма, человека. Полное соединение этих трёх принципов в одном организме произошло только в середине третьей коренной расы, восемнадцать миллионов лет назад.

Блаватская предполагает, что утверждение о том, что физический человек «был сначала исполином дотретичного периода и существовал 18 000 000 лет назад, всем поклонникам и приверженцам современной учёности должно, конечно, казаться нелепостью». Она пишет, что всё posse comitatus биологов отвратилось бы от концепции этого титана третьей расы вторичной эпохи, существа, «приспособленного к успешной борьбе с тогдашними гигантскими чудовищами воздуха, морей и суши». Точно также и его праотцы, эфирные прототипы атлантов, нисколько не боялись того, что не могло причинить им никакого вреда. И пусть современный антрополог, сколько угодно, продолжает она, «смеётся над нашими титанами, как смеётся он над библейским Адамом, и как теологи смеются над его собственным обезьяньим предком». Блаватская пишет, что оккультисты и их строгие критики могут согласиться, что к настоящему времени они полностью свели свои взаимные счёты. Оккультные науки, во всяком случае, требуют меньше и дают больше, нежели дарвиновская антропология или же библейская теология.

Блаватская пишет, что человеческие расы рождаются одна от другой, растут, развиваются, стареют и умирают. То же происходит с их подрасами и народами. Если всё отрицающая, как она считает, современная наука и так называемая философия не оспаривают того, что человеческое семейство состоит из разных, чётко определённых типов и рас, то лишь потому, что отрицать это невозможно. Никто ведь не станет утверждать, что нет никакой внешней разницы между англичанином, африканским негром, японцем или китайцем. С другой стороны, большинство натуралистов формально отрицает, что в наши дни ещё формируются смешанные человеческие расы, то есть, семена совершенно новых рас.
Блаватская была уверена, что её главное положение будет отвергнуто. «Нам скажут, что через какие бы формы ни прошёл человек за своё долгое доисторическое прошлое, но в будущем ему не предстоят никакие перемены, не считая небольших вариаций, как в настоящем. Следовательно, наши шестую и седьмую коренные расы мы просто придумали. На это мы вновь отвечаем: откуда вам знать?»

Будущее человечества 
Блаватская утверждает, что процесс подготовки к Шестой коренной расе будет продолжаться на протяжении всей шестой и седьмой подрас. «Но последние остатки Пятого материка исчезнут не сразу после рождения Новой расы, а лишь когда над новыми водами на поверхности нашей планеты появится новое жилище, Шестой материк, чтобы принять нового пришельца. Туда же переселятся и осядут там все, кому посчастливится избежать всеобщего бедствия. Когда это будет — как только что сказано — писательнице неизвестно». Но поскольку природа не действует резкими скачками, то и конечному катаклизму будет предшествовать множество малых погружений и разрушений, как водой, так и подземными вулканическими огнями. В сердце расы, находящейся ныне в американской зоне, будет «учащённо биться торжествующий пульс», но к появлению Шестой расы американцев останется фактически не больше, чем европейцев, ибо к этому времени они станут Новой расой и многими новыми народами. Однако Пятая раса не вымрет, но «будет ещё некоторое время жить, сосуществуя с новой расой на протяжении многих тысячелетий, видоизменяясь, как мы только что сказали, но медленнее своей новой преемницы, однако подвергаясь полному изменению умственно, физически и в росте».

Махатмы сообщили Синнетту, что, когда последний цикл эволюции человечества закончится на последней планете, и большая часть человечества достигнет уровня Будды, перейдя из объективного бытия в состояние нирваны, тогда «пробьёт час», видимое станет невидимым, конкретное возвратится к своему исходному, атомистическому, состоянию. Но мёртвые миры, оставленные несущимся вперёд потоком Жизни, не навсегда останутся мёртвыми.

Критика 
Известный учёный Макс Мюллер писал:
Невозможно изучить буддизм без предварительного освоения санскрита и пали, иначе не прочесть канонические книги и даже не записать названия правильно. Мадам Блаватская не сделала это, хотя у неё было достаточно способностей, чтобы изучить санскрит или пали. Но даже её информаторы, видимо, были почти полностью невежественны в этих языках, или, возможно, они пользовались её доверчивостью самым бесстыдным образом.
Протоиерей Александр Мень считал книгу Блаватской «невероятной мешаниной из надёрганных отовсюду без всякой системы сведений», пятьдесят процентов которых уже устарело.
Блаватская исходила из мысли, что все религии коренятся в едином эзотерическом (тайном) учении, которое в наиболее чистом виде сохранили индийские религии с их понятиями об Абсолюте, метемпсихозе, карме и т. д. В своей книге «Тайная Доктрина» она собрала обширный, но часто непроверенный материал для доказательства этого тезиса. Произвольно оперируя сведениями и гипотезами, ценность которых весьма сомнительна, она делала далеко идущие выводы о «тайном учении», зашифрованном в Библии.<…> Многие идеи Блаватская заимствовала у гностиков. Её представление о Боге было вполне пантеистическим. Боги-творцы всех религий рассматривались ею как низшие божества. Примером её путаных и безответственных рассуждений может служить толкование идеи творения и понятия о творцах (демиургах).
Протодиакон Андрей Кураев писал:
Нужно быть идиотом, чтобы не понять, что «Тайная Доктрина», издаваемая миллионным тиражом, на деле не может быть тайной, а является обычной пропагандой. Увы, теософы, выдавая себя за хранителей «древних тайных учений», о которых они оповещают друг друга по газетам, похоже, именно за идиотов и считают всех окружающих.
Священник Д. Дружинин писал:
Издёвкой над реальной историей является «историзм» теософского антропогенеза… Исторические построения основоположников теософии лишены каких-либо серьёзных доказательств, зиждутся на грубых, невежественных и фантастичных фальсификациях. Многочисленные факты такого рода вскрыты исследователями теософии (М. Мюллером, Г. Тиллеттом, протодиаконом Андреем Кураевым, В. Ю. Питановым).
Теософские учения, изложенные в книгах Блаватской и других членов Теософского Общества, неоднократно подвергались жёсткой критике. Многие авторы выражали сомнение по поводу источников информации, сообщаемой теософами. В частности,  утверждал, что «махатмы», о которых писали теософы и чьи письма представили, в действительности являются идеализациями людей, которые были менторами Блаватской. Джонсон заявил, что Кут Хуми — это Такур Сингх Сандханвалиа, член Сингх Саба, Индийского национально-освободительного движения и реформаторского движения сикхов. Махатма Мориа — это Махараджа Ранбир Сингх из Кашмира, который умер в 1885 году. Некоторые учёные отмечали, что имеется мало доказательств того, что «махатмы» Блаватской когда-либо существовали.

Влияние 
Немецкий художник Макс Бекман «под впечатлением» от прочитанной им в 1934 году «Тайной доктрины» сделал несколько различных набросков «на тему» второго тома книги («Антропогенезис»). Альбом с этими рисунками «находится в вашингтонской Национальной галерее».

См. также 
 Буддизм и теософия
 «Космоконцепция розенкрейцеров»
 «Океан теософии»
 Скрябин и «Тайная доктрина»
 Теософия Блаватской
 Теософия и наука
 Теософия и христианство
 «Человек: откуда, как и куда, запись ясновидческого исследования»
 «Эзотерический буддизм»

Комментарии

Примечания

Литература

Энциклопедии и словари

Научные публикации

Публикации критиков

Публикации теософов и оккультистов 
 
 
 
 
 
 Van Mater K. The Writing of «The Secret Doctrine».
 
 
 Боуэн Р. «Тайная Доктрина» и её изучение.
 
 Гендель М. Блаватская и «Тайная Доктрина».
 
 Колдуэлл Д. Х. Миф об отсутствующем третьем томе «Тайной доктрины».

Прочие публикации

Ссылки 
 The Secret Doctrine, vol. I
 The Secret Doctrine, vol. II
 «Тайная Доктрина», том 1
 «Тайная Доктрина», том 2
 «Тайная Доктрина», том 3
 Dr. Archibald Keightley’s Account of the Writing of «The Secret Doctrine»
 Extracts from a Letter Received from Dr. Hubbe-Schleiden
 «Комментарии к „Тайной доктрине“»
 «Отчёт Бертрама Кейтли о том, как была написана „Тайная доктрина“»
 «Письма Е. П. Блаватской А. П. Синнетту»

Книги по алфавиту
Книги 1888 года
Сочинения Елены Блаватской
Ченнелинг-тексты